Počitelj est un toponyme qui peut désigner :
Počitelj, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gospić, comitat de Lika-Senj.